Stensträsket kan syfta på ett antal insjöar

Sverige 


Västerbotten 
Stensträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (2,35 km²)
Stensträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (39,6 ha)
Stensträsket (Jörns socken, Västerbotten, 723933-168701), sjö i Skellefteå kommun,  (65,7 ha)
Stensträsket (Jörns socken, Västerbotten, 724259-169600), sjö i Skellefteå kommun,  (21,5 ha)
Lill-Stensträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (12,3 ha)
Stor-Stensträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (35,3 ha)

Norrbotten 
Stensträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (18,1 ha)
Inre-Stensträsket, sjö i Piteå kommun,  (5,93 ha)
Ytterst-Stensträsket, sjö i Piteå kommun, 
Yttre-Stensträsket, sjö i Piteå kommun,  (0,8 ha)

Se även 
Stenträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn